Amerikai Egyesült Államok
 Dillard (Alabama)
 Dillard (Észak-Karolina)
 Dillard (Georgia)
 Dillard (Missouri)
 Dillard (Oklahoma)
 Dillard (Oregon)